A Sasok és angyalok (Eagles and Angels) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának negyedik epizódja, összességében pedig a hatvanegyedik.

Az epizód kezdetén Michael és Sara beszélgetnek, hogy ha ennek az egésznek vége, akkor egy jachton fognak lakni az óceán közepén. A banda a telefon felvételéről az egyik kocsi rendszáma felett talál egy török autójelet, amely Erol Tabakhoz, a török nagykövethez vezeti őket. Amint megpróbálják ellopni a kártyája tartalmát kiderül, hogy a kártyaőr nem ő, hanem a felesége, Lisa Tabak.

Don Self felhívja Sarát és közli vele, hogy Bruce Bennettet holtak találták a lakásán.

Michael, Lincoln, Mahone és Sucre egy nyilvános helyen figyeli, amint Lisa Tabak elhagyja az épületet három biztonsági emberrel. Miután Lisa és az emberei elhaladnak mellettük, Lincoln megpillantja Zsebest nem messze az asztaluktól. Zsebes öltönyben van és az első munkanapjára igyekszik, ám Michael és Lincoln üldözőbe veszik. Mikor elkapják követelik tőle a madárhatározót, ám ő nem adja nekik oda. Amint kiszúrják őket a biztonsági őrök, mindhárman elhagyják a helyszínt.

Pad Mant felhívja Wyatt és közli vele, hogy Los Angelesben van, Sara Tancredi nyomában.

Michael elmondja Selfnek, hogy Zsebesnél van egy madárhatározó, amiben szerinte benne van, hogy Whistler hogyan akart bejutni a CÉG főhadiszállására.

A raktárban a csapat utánanéz Lisa hátterének. A sajtóban olvassák, hogy Lisának jelenése van egy jótékonysági rendezvényen, amit 'Sasok és Angyalok'-nak neveznek, és az elhunyt rendőrtisztek tiszteletére szerveztek.

Eközben a zaklatott Sara elmegy egy bárba San Pedróban és rendel egy italt. Elmeséli a kapcsolatát Bruce Bennett-tel a pultosnőnek, miközben egy férfi elveszi tőle Bruce hitelkártyáját és azzal fizet.

Self elmegy Jasper Pottshoz, aki megszerezte az információt, amit kért, de már csak a holttestét találja, mivel nem sokkal azelőtt Wyatt megölte a férfit.

Eközben Michael, Lincoln és Mahone rendőröknek öltözve megjelennek a rendezvényen, viszont nem sokkal később Lincolnt kiszúrja Lisa egyik embere. Lincoln elhagyja az épületet és hívja Sucrét és Bellicket, hogy jöjjenek érte. Mikor kiér az épületből, a biztonsági ember fegyvert ránt, de mielőtt le tudná lőni Lincolnt, hirtelen Bellick hárulról megszúrja egy késsel, majd Lincoln megöli a férfit. Ezután Michael és Mahone csellel elcsalják a másik őrt is Lisa mellől, és Michael a nő közelébe tud férkőzni, amíg a kártyája tartalmát Roland el nem lopja.

Wyatt kikérdezi a megkínzott Gretchent Michaellel és Lincolnnal kapcsolatban, de kap egy hívást, hogy egy san pedrói bárban Bruce Bennett hitelkártyájával fizettek. Oda is megy a bárba, és Sara fotóját mutatva kérdezi a pultosnőt, hogy látta e mostanában. Sarának sikerül észrevétlenül elhagynia a bárt.

Amint Sara elindul, Michael felhívja és vacsorát beszélnek meg. Az epizód végén Wyatt követni kezdi Sarát, aki a raktárba megy.

A szökés epizódjai